Laomedó de Troia, rei mític de Troia
 Laomedó de Mitilene, general d'Alexandre el Gran, sàtrapa de Síria